Tang Wenzong (809–840), empereur chinois de la dynastie Tang dont le nom de naissance est Li Ang
Li Ang (écrivain) (1952-), femme écrivain taïwanaise
Li Ang 李昂  (1981-), joueur de go professionnel

Voir aussi
Ang Lee